Сайан - топоним и фамилия:

Топоним 
 Сайан () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Сайан () — коммуна во Франции, департамент Дром.
 Сайан () — коммуна во Франции, департамент Жиронда.

Фамилия 
 Сайан, Биду (1902—1999) — бразильская оперная певица (сопрано).